Leandro Fernández de Moratín (1760-1828) – poeta, drammaturgo e saggista spagnolo 
 Nicolás Fernández de Moratín (1737-1780) – avvocato, poeta e drammaturgo spagnolo